A categoria até 55 kg masculino da luta livre nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi realizada no dia 10 de agosto no ExCeL.

Calendário
Horário local (UTC+1)

Medalhistas

Resultados

Chave superior
{{16TeamBracket-Compact-Wrestling
|RD1=Eliminatórias
|RD2=Oitavas de final
|RD3=Quartas de final
|RD4=Semifinal

|team-width=175
|score-width=20

| RD2-team01=
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3= 
| RD2-team02=| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-team03=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=0
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3= 

| RD2-team05=| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=2
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=0

| RD2-team07=| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 

| RD3-team01=| RD3-score01-1=0
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=2
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=0

| RD3-team03=
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-team04=| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3= 

| RD4-team01=
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=0
| RD4-score01-3= 
| RD4-team02=| RD4-score02-1=3| RD4-score02-2=3| RD4-score02-3= 
}}

Chave inferior

| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD1-team03=
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-team04={{flagIOCathlete|Radoslav Velikov|BUL|Verão de 2012}}
| RD1-score04-1=3| RD1-score04-2=3'''
| RD1-score04-3= 

| RD2-team03=

Final

Livre 55 kg masculino